Svamp kan syfta på:

 Svampar – ett eget rike bland organismerna
 Fruktkropp – den del av svampen som är synlig ovan jord och till vardags kallas för "svamp".
 Matsvampar – svampar med ätbara fruktkroppar.
 Svampinfektion – skadlig spridning av svamp i eller på en människa eller annan organism.
 Svampdjur – en djurstam som till utseendet liknar svampar
 Slemsvampar –  en huvudgrupp (stam) bland protisterna som trots sitt namn inte är besläktade med svampar
 Äkta tvättsvamp – sfäriska svampdjur av släktet Spongia eller Hippospongia
 Svamp (redskap) – rengöringsredskap som kan suga upp och hålla vätska
 Svampmoln – en typ av moln som formas vid explosion eller snabb förbränning.

Se även
Svampen